Reichsbanner steht für:
 Reichsbanner des Heiligen Römischen Reiches (auch: Reichsfahne), eine historische Flagge
 Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, eine überparteiliche Schutz- und Wehrorganisation, gegründet in der Weimarer Republik
 Reichsbanner der Republik, 1927–1933 verwendete Flagge für Feierlichkeiten